Ženská čtyřhra Toray Pan Pacific Open 2022 probíhala ve druhé polovině září 2022. Do deblové soutěže tokijského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. V letech 2020 a 2021 se nekonal pro pandemii covidu-19. Obhájkyně titulu z roku 2019, tchajwanské sestry Čan Chao-čching s Latishou Chanovou, nestartovaly společně. Čan Chao-čching nastoupila se Šúko Aojamovou a spoluhráčkou Latishy Chanové se stala Alexa Guarachiová. Obě dvojice byly vyřazeny Melicharovou-Martinezovou a Perezovou.

Vítězem se stal druhý nasazený, kanadsko-mexický pár Gabriela Dabrowská a Giuliana Olmosová, který ve finále zdolal americko-australské turnajové čtyřky Nicolu Melicharovou-Martinezovou s Ellen Perezovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů. Po triumfu na Madrid Open 2022 získaly druhou společnou trofej. Dabrowská na okruhu WTA Tour vybojovala třináctý deblový titul a pro Olmosovou to bylo páté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Pan Pacific Open
WTA Tour 2022